Songlingornithidae — родина вимерлих птахів ряду Yanornithiformes, що мешкали у крейдяному періоді (близько 120 млн років тому). Всі види знайдені у пластах формації Цзюфотан в провінції Ляонін, Китай.

Роди 
 Piscivoravis
 Songlingornis
 Yanornis
 Yixianornis

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує еволюційні зв'язки представників родини:

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки 

Викопні птахи
Вимерлі родини птахів
Птахи крейдяного періоду